100% Cinta Indonesia (Indonesiano: "100% Love Indonesia") è una campagna di promozione lanciata nel 2009 per promuovere marchi indonesiani e prodotti fatti nel paese di origine. La campagna è anche nata per avvertire il consumatore della provenienza di un prodotto nazionale.

Storia 
La campagna è iniziata nel 2009 dal Ministry of Trade and Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia per cambiare la percezione del popolo indonesiano sul fatto che i prodotti nazionali non fossero buoni rispetto a quelli importati. La campagna "Cinta Indonesia" e il lancio del ”100% Cinta Indonesia” logo avvenne ad opera del Presidente Susilo Bambang Yudhoyono durante la fiera Inacraft al Jakarta Convention Center, il 22 aprile 2009. Vennero incoraggiati i produttori indonesiani ad utilizzare il marchio ”100% Cinta Indonesia” sui loro prodotti. Il logo è di libero utilizzo, pubblico dominio.

Logo e slogan 
Significato "100% Cinta Indonesia" :
 Colori dell'arcipelago indonesiano e colori della bandiera. 
 Diversità e creatività. 
 Creatività della nazione dai caratteri tipografici fuori dai bordi "out of the box".
 Semplicità dell'espressione in lingua inglese, capibile a livello internazionale. 
 Dichiarare al mondo che le opere, marchi e prodotti sono fatti con amore al 100%. 
 Espressione del senso di appartenenza ad una comunità.

Note 

Indonesia
Economia dell'Indonesia
Cultura dell'Indonesia